Hoofdklasse (mannenhandbal) 2019/20
 Hoofdklasse (vrouwenhandbal) 2019/20